Apollónia, női keresztnév

Ókori települések
Apollónia, lükiai város (ma Kiliçli, Törökország)
Apollónia, müsziai város (ma Törökország)
Apollónia, illíriai város (ma Pojan, Albánia)
Apollónia, trákiai város (ma Szozopol, Bulgária)
Apollónia, szicíliai város (ma Pollina, Olaszország)